Velika nagrada Evrope 1999 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 26. septembra 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:19,910
|  
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:20,176
| +0,266
|-
! 3
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:20,376
| +0,466
|-
! 4
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:20,444
| +0,534
|-
! 5
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:20,638
| +0,728
|-
! 6
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:20,781
| +0,871
|-
! 7
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:20,818
| +0,908
|-
! 8
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:20,825
| +0,915
|-
! 9
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:20,842
| +0,932
|-
! 10
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:20,965
| +1,055
|-
! 11
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:21,144
| +1,234
|-
! 12
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 1:21,314
| +1,404
|-
! 13
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:21,345
| +1,435
|-
! 14
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:21,379
| +1,469
|-
! 15
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:21,490
| +1,580
|-
! 16
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:21,634
| +1,724
|-
! 17
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:22,267
| +2,357
|-
! 18
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:22,284
| +2,374
|-
! 19
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:22,631
| +2,721
|-
! 20
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:22,760
| +2,850
|-
! 21
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:23,401
| +3,491
|-
! 22
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:23,698
| +3,788
|}

Dirka 

|-
! 1
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 66
| 1:41:54,314
| 14
| 10
|-
! 2
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 66
| + 22,619 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 66
| + 22,866 s
| 15
| 4
|-
! 4
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 66
| + 39,508 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 66
| + 1:02,950
| 3
| 2
|-
! 6
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 66
| + 1:05,154
| 20
| 1
|-
! 7
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 66
| + 1:06,683
| 9
|
|-
! 8
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 65
| +1 krog
| 17
|
|-
! 9
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 65
| +1 krog
| 5
|
|-
! 10
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 61
| Sklopka
| 8
|
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 53
| Menjalnik
| 19
|
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 52
| Menjalnik
| 22
|
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 48
| Zavrten
| 6
|
|-
! Ods
| 3
|  Mika Salo
| Ferrari
| 44
| Zavore
| 12
|
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 42
| Zavrten
| 21
|
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 37
| Zavrten
| 2
|
|-
! Ods
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 35
| Pog. gred
| 16
|
|-
! Ods
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 32
| El. sistem
| 1
|
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 10
| Trčenje
| 18
|
|-
! Ods
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| El. sistem
| 7
|
|-
! Ods
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 0
| Trčenje
| 11
|
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 0
| Trčenje
| 13
|
|}

Formula 1 sezona 1999
1999